

Persone 
 Quaglio – famiglia di pittori, scenografi e architetti
 Angelo Quaglio il Giovane – scenografo tedesco di origini italiane
 Angelo Quaglio il Vecchio –  pittore, grafico e litografo tedesco
 Domenico Quaglio il Giovane – pittore, scenografo e architetto tedesco
 Giulio Quaglio il Giovane – pittore italiano
 Giuseppe Quaglio – pittore e scenografo italiano
 Isidoro Quaglio – rugbista e canottiere italiano
 José Quaglio – attore e regista italiano
 Nicola Quaglio – rugbista italiano

Località 
 Quaglio – frazione a metà tra i comuni italiani di Chiaramonte Gulfi e Comiso.